Белха́тів () — місто в центральній Польщі, на річці Раківка ().
Належить до Белхатівського повіту Лодзинського воєводства і є його адміністративним центром.

Демографія 
Демографічна структура станом на 31 березня 2011 року:

Примітки

Посилання 
 

Міста Лодзинського воєводства